Le nom ou l'adjectif silurien est transcrit de l'anglais silurian, qui fait référence aux Silures, un ancien peuple celte occupant le Sud de l'actuel Pays de Galles.

Sciences et techniques 
 Le Silurien est un système géologique qui s'étend de .
 L'adjectif silurien qualifie ce qui date du Silurien : la faune silurienne, des terrains siluriens
 L'hypothèse silurienne est une expérience de pensée qui évalue la capacité de la science moderne à détecter les preuves de l'existence passée d'une civilisation avancée ayant disparu il y a plusieurs millions d'années. Dans ce cas particulier l'adjectif silurien fait référence aux Siluriens, une race reptilienne apparaissant dans la série télévisée de science-fiction Doctor Who.
 Le Silurien () est un papillon de nuit, de la famille des Noctuidés.

Culture et société 
 Dans la série télévisée de science-fiction Doctor Who, les Siluriens sont des créatures reptiliennes qui vivent sous terre. Ils auraient été les premiers êtres évolués de la Terre. Dans ce contexte, l'adjectif silurien se rapporte aux Siluriens.

Toponyme 
 La , le lac Silurien et les  sont une vallée, un lac desséché et une chaîne de collines situés dans le désert des Mojaves, en Californie (États-Unis).